Goethe-Museum steht für folgende Einrichtungen:

 Goethe-Museum (Düsseldorf) in Düsseldorf, siehe Schloss Jägerhof #Museum
 Goethe-Museum in Frankfurt am Main, siehe Goethe-Haus#Deutsches Romantik-Museum
 Goethe-Museum im Casa di Goethe in Rom, Italien
 Goethemuseum (Stützerbach) im Gundlach’schen Haus in Stützerbach, Thüringen
 GoetheStadtMuseum in Ilmenau, Thüringen, siehe Ilmenau #Kultureinrichtungen
 Goethe-Nationalmuseum (Weimar) in Weimar, Thüringen
 Goethezimmer in Marktredwitz, Bayern, siehe Marktredwitz #Museen